Пётр Алекса́ндрович Авена́риус (Петергоф, 23 мая 1843 — 1 декабря 1909, Санкт-Петербург) — российский инженер и предприниматель, тайный советник.

Биография 
Представитель девятого поколения древнего рода Авенариусов из Праги, сын действительного статского советника А. А. Авенариуса.

В гимназии, Пятой Санкт-Петербургской, учился посредственно, но был трудолюбив и способен в различных ремёслах. После гимназии учился в технологическом институте, который, также как и гимназию, не закончил, поступив в корпус корабельных механиков. Юнкером и кондуктором посетил Копенгаген, Стокгольм, Константинополь, Алжир, Канарские острова, острова Зелёного мыса.

Получив чин морского офицера со званием инженер-механика, работал некоторое время на Путиловском заводе, а в 1871 году поступил в железнодорожную Московско-Брестскую компанию. Был членом правления и директором-распорядителем Невской пригородной конно-железной дороги, а также основателем и председателем Правления Общества Приморской железной дороги.

В последние годы жизни проживал вместе с женой, Марией Яковлевной, в Тарховке. Скончался скоропостижно 1 декабря 1909 года в 6 часов утра в возрасте 66 лет в квартире своего сына на Литейном проспекте 28, в Санкт-Петербурге, от грудной жабы. В честь него была названа улица в Курорте (район Сестрорецка), (ныне улица Максима Горького). Муниципальный Совет Сестрорецка планирует обустроить новый сквер с установкой в нём бюста П. А. Авенариуса с памятной надписью.

Деятельность по строительству Приморской железной дороги 
В 1889 году стал председателем только что созданного «Акционерного общества Приморской Петербургско-Сестрорецкой железной дороги», цель которого заменить конный транспорт железнодорожным на курортно-дачном направлении столицы. В 1890 году Кабинет министров разрешил строительство дороги на паровой тяге. В посёлке Тарховка Авенариус строит дом Усадьба Авенариуса, для лучшего управления акционерным обществом и строительством. В 1894 году дорога начала эксплуатироваться. Время движения от ст. Новая Деревня до Сестрорецка в 1894 году составляло 1 час 15 минут (для сравнения в 2008 году — 45 минут).

Тарифы на проезд и размер платы за провоз багажа, установленные правительством, а также необходимость обслуживания пристани в посёлке Лисий Нос сделали работу общества убыточной. С целью экономического развития П. А. Авенариус попросил правительство выделить участок земли на берегу Финского залива в устье реки Сестра для строительства Курорта, что соответствовало уставу общества.

Санаторий «Сестрорецкий Курорт» 

9 июня 1898 года Кабинет министров разрешил строительство Курорта, выделив 54 десятины в бесплатную аренду сроком на 60 лет с обязательством построить железную дорогу Сестрорецк —  Курорт.

10 июня 1900 года состоялось открытие санатория «Сестрорецкий Курорт». Вокруг санатория шло интенсивное освоение земель под дачную и санаторную застройку. Появился посёлок Дюны на берегу Ржавой канавы. Железная дорога была продлена от ст. Курорт до п. Дюны (ст. Школьная, ст. Дюны). В конце железной дороги при содействии П. А. Авенариуса была построена Дюнская церковь во имя Спаса Преображения Господня. Возле этой церкви 4 декабря 1909 года был похоронен Пётр Александрович.

Во время войны с Финляндией (1939—1940) эта территория находилась в пограничной зоне и была занята советскими войсками. Позднее рядом с Сестрорецком была расположена линия фронта (в сентябре 1941 года финские войска на подступах к Сестрорецку остановили своё наступление на старой российско-финляндской границе). После ухода военнослужащих с территории располагавшейся в этом районе воинской части некоторое время можно было наблюдать остатки фундамента церкви и разбитый и сброшенный в яму постамент для могильного креста, на котором можно было прочитать надпись: «Созидателю сего храма, преобразователю глухой местности в Сестрорецкий Курорт П. А. Авенариусу».

Память 
До 1930-х годов улица Максима Горького в Сестрорецке носила название Авенариусская.

Семья 

 Отец Александр Александрович Авенариус (1797—1892) — врач.
 Первая жена (до 1885) Матильда Константиновна Авенариус (1856—1885) — приёмная дочь старшего брата Константина Александровича Авенариуса (1826—1889), похоронена на Троицком кладбище Старого Петергофа.
 Сын Константин (1874—1933) — подполковник инженерных войск, ветеран Первой мировой войны, был дважды женат: на француженке Грете Гийо (скончалась в 1896) и на Софии Владимировне Авенариус (была его двоюродной племянницей, стала жертвой блокадного Ленинграда), скончался в Ленинграде.
 Внучка Елена (1896—1978) — дочь Константина Петровича Авенариуса от первого брака, эмигрировала из России во Францию в 1920 году по поддельным документам, вышла замуж за француза, скончалась в . 
 Внук Вальдемар (1904—1915)
 Внук Константин (1905—1985) — воспитанник кадетского корпуса, музыкант, в годы Гражданской войны участвовал в Белом движении, эмигрировал в Шанхай, затем в Югославию (в 1924 году), позднее в Аргентину, похоронен в Буэнос-Айресе.
 Внучка Вероника (1907—1984)
 Внук Александр (1910—1976) — токарь, имел среднее образование, в 1935 году выслан по приговору суда в Вологду на пять лет (в 1936 приговор отменён, вернулся в Ленинград), служил в РККА (1932—1933; 1941—1945), ветеран Великой Отечественной войны, сержант, скончался в Ленинграде.
 Внучка Софья (1912—1995) — контролёр-счетовод, имела среднее образование, в 1935 году выслана по приговору суда в Вологду на пять лет (в 1936 приговор отменён, вернулась в Ленинград), скончалась в Екатеринбурге.
 Дочь Елена (1880—1942) — жена д.с.с. полковника Владимира Яковлевича Завадовского (1865—1936), выпускница Смольного института, жертва блокадного Ленинграда.
 Внучка Елена Владимировна Завадовская (1901—1942) — жена Александра Александровича Эстлинга (1890—1942), вместе с мужем стала жертвой блокадного Ленинграда.
 Внучка Кира Владимировна Завадовская (1903—1991) — жена (с 1947) Александра Петровича Минкина, врач-педиатр, во время Великой Отечественной войны была в эвакуации, скончалась в Ленинграде.
 Внук Владимир Владимирович Завадовский (1904—1964) — обучался в Гатчинском Сиротском институте, в 1919 году эмигрировал в США, позднее вернулся в Петроград, стал инвалидом, попав под трамвай, с 1937 по 1964 жил за пределами Ленинграда, во время Великой Отечественной войны был в эвакуации, скончался в Ленинграде.
 Внук Михаил Владимирович Завадовский (1907—1975) — брат-близнец Марины, обучался в Гатчинском Сиротском институте, до и во время Великой Отечественной войны служил в пожарной охране, после войны стал экскурсоводом, скончался в Ленинграде.
 Внучка Марина Владимировна Завадовская (1907—1942) — сестра-близнец Михаила, жертва блокадного Ленинграда, умерла незамужней и бездетной.
 Вторая жена (с 1885) Мария Яковлевна Завадовская (1863—1931) — старшая сестра Владимира Яковлевича Завадовского (1865—1936), выпускница Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института, скончалась в Ленинграде.
 Сын Яков (1886—1893)
 Сын Пётр (1888—1920) — офицер Гвардии, участник Первой мировой и Гражданской войн, в 1918—1920 годах на службе в Штабе 7-ой армии РККА, расстрелян за участие в подпольной антисоветской организации.
 Дочь Елизавета (1889—1941) — жена титулярного советника Михаила Александровича Германова (1888—не ранее 1923), жертва блокадного Ленинграда.
 Внук Александр Михайлович Германов (1910—1986) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Внук Михаил Михайлович Германов (1912—2000) — заслуженный изобретатель РСФСР, доктор педагогических наук, профессор ВГПИ, ветеран Великой Отечественной войны.
 Дочь Мария (1892—1955) — медсестра в годы Первой мировой войны, депутат Володарского райсовета в довоенном Ленинграде, блокадница.

Галерея

См. также 
 Усадьба Авенариуса
 Приморская-Сестрорецкая железная дорога

Примечания

Литература 
 Яковлев В. Д. Мой Сестрорецк. — Сестрорецк: Содружество, 2006. — ISBN 5-94500-041-8.
 Беликов В. В. Тайны озера Разлив. — , 1999.
 Волков Г. Как строилась Приморская Санкт-Петербургско-Сестрорецкая железная дорога. // Курортный район. Страницы истории. Вып. 1. / Ред.: Н. Романова, В. Дорогин. — : Остров, 2005. — ISBN 5-94500-030-2.
 Гущин В. А. Авенариусы в Петергофе. — : НИИХ СПбГУ, 1999.
 Ривкин Б. Е. Сестрорецкие железные дороги. / Газета «Ленинградская здравница» — 1989. — № 110 (21−26 июля).
 Авенариус Н. П. Наша семейная летопись. — Варшава: Тип. И. Яворского, 1872.

Ссылки 
 О музее Сестрорецкого Курорта
 О родословной Авенариусов
 История Сестрорецкого Курорта

Персоналии:Сестрорецк
Предприниматели Российской империи
Персоналии:Кировский завод